

Patronyme 

 la famille Wallenberg est une famille suédoise à laquelle appartient notamment Raoul Wallenberg (1912-?), diplomate et Juste parmi les nations
 Adolf Wallenberg (1862-1949), neurologue allemand
 Berit Wallenberg (1902-1995), archéologue suédoise.
 Elsa Wallenberg (1877-1951), joueuse de tennis suédoise
 Jacob Wallenberg (1956-), industriel et banquier suédois

Éponyme 
 Syndrome de Wallenberg : un syndrome neurologique décrit par Adolf Wallenberg
 Prix Wallenberg, prix mathématique suédois.

Film 
Wallenberg, film de Kjell Grede sorti en 1990.

Patronyme germanique